Blín může být:

blín (Hyoscyamus) – rod rostlin z čeledi lilkovité
blín bílý
blín černý

příjmení osob
Václav Blín – československý fotbalista